

Гардінер — місто, штат Мен
 Гардінер — місто, штат Нью-Йорк
 Гардінер — переписна місцевість, штат Монтана
 Гардінер — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гардінер — переписна місцевість, штат Орегон

Див. також 
 Гардінер (прізвище)